"Kaži zašto me ostavi", pjesma grčkog skladatelja i pjevača Nikosa Gounarisa
 Kaži zašto me ostavi, srpski film redatelja Olega Novkovića po scenariju Srđana Koljevića iz 1993.